

Antropologia
Parentela – gruppo di persone legate fra loro da un vincolo di sangue

Persone
 Abele Parente (1851-1923) – ginecologo italiano
 Aldo Parente, noto anche con gli pseudonimi Folkaldo e Franco Maria Giannini (1945) – cantautore italiano
 Alfredo Parente (1905-1985) – storico e critico musicale italiano
 Álvaro Parente (1984) – pilota automobilistico portoghese
 Annamaria Parente (1960) – politica italiana
 Daniele Parente (1978) – allenatore di pallacanestro ed ex cestista italiano
 Davide Parente (1983) – dirigente sportivo ed ex cestista italiano
 Gaetano Parente, V principe di Castel Viscardo, noto anche come Il principe di Capri (1909-1976), nobile italiano
 Giovanni Parente (1910-1982) – politico e insegnante italiano
 Giovanni Maria Parente (XV sec.-dopo il 1495) – religioso, scrittore e editore italiano
 Isaiah Parente (2000) – calciatore statunitense
 Marco Parente (1969) – cantautore italiano
 Margherita Isnardi Parente (1928-2008)– storica della filosofia e accademica italiana, studiosa del pensiero greco antico
 Mario Parente (1958) – generale, prefetto e carabiniere italiano
 Massimiliano Parente (1970) – scrittore italiano
 Paolo Parente (1965) – disegnatore italiano
 Paulo César Arruda Parente (1978) – ex calciatore brasiliano
 Parente di Giotto (fl. XIV secolo) – pittore italiano
 Pietro Parente (1971) – ex calciatore italiano
 Pietro Parente (1891-1986) – cardinale, arcivescovo cattolico e teologo italiano
 Silvia Parente (1969) – sportiva italiana

Altro  
 Marcos Parente – comune brasiliano dello stato del Piauí